Педре́йра ( — каменный карьер):

 Педрейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Педрейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Педрейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Педрейра — неофициальное название Муниципального стадиона Браги